«Полчаса на чудеса» — советский детский художественный фильм-сказка, вторая новелла из одноимённого киноальманаха.

Сюжет 

Мальчик Федя встретил весёлого маляра, который дал ему на полчаса свою волшебную кисть, с помощью которой можно делать добрые дела. За ним охотятся посланцы злого короля — Серый и Абрикадабр, чтобы уничтожить волшебную кисть, а с ней — и все добрые дела.

В ролях 
 Эвалдас Микалюнас — Федя
 Валентина Сперантова — бабушка Лида
 Олег Попов — дядя Маляр
 Сергей Мартинсон — Абрикадабр
 Александр Жеромский — Серый, подручный Абрикадабра
 Эраст Гарин — Его Величество
 Евгений Лебедев — дядя Варфоломей, дворник
 Пётр Черкашин — Мишка
 Марина Плешакова — Люся
 Алексей Крыченков
 Мичислав Юзовский
 Сережа Оськин

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Михаил Юзовский
 Композитор: Владимир Дашкевич
 Текст песен: Евгений Агранович
 Редактор: Макс Бременер

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детские фильмы СССР